Krautheim peut désigner :
 Krautheim, une ville de Bade-Wurtemberg en Allemagne
 Krautheim, une commune de Thuringe en Allemagne